У́лица Го́ворова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Говорова — улица в Красноярске.
 Улица Говорова — улица в Москве.
 Улица Говорова — улица в Томске.
 Улица Говорова — улица в Туапсе.

Казахстан 
 Улица Говорова — улица в Алма-Ате.

Украина 
 Улица Говорова — улица в Донецке.

См. также 
 Улица Маршала Говорова

Улицы, названные в честь генералитета